Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2011/12 enthält alle Schach-Spieler, die in der Meesterklasse 2011/12 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Der SC Groningen setzte am meisten Spieler ein, nämlich 21, während die Leidsch SG mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 161 Spieler zum Einsatz, von denen 49 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien Daniel Hausrath (SV Voerendaal) und Daan Brandenburg (SC Groningen), einen halben Punkt weniger erzielten Robin Swinkels (Utrecht) und Maarten Solleveld (S.O. Rotterdam).
Mit Anish Giri, Anna Zatonskih (beide HMC Calder), Bart Michiels (S.O. Rotterdam), Elina Danieljan, Arkadi Rotstein (beide SC Groningen), Konstantin Landa (SV Voerendaal), Maurice Peek, Petra Schuurman (beide De Stukkenjagers), Artur Jussupow, Lucien van Beek (beide Accres Apeldoorn) und Vincent Diepeveen (Utrecht) erreichten 11 Spieler 100 %. Giri und Michiels wurden je dreimal eingesetzt, Danieljan zweimal, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der bei der Bussums SG spielende Bert Kieboom (* 1935), jüngster Spieler der Apeldoorner Thomas Beerdsen (* 1998).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel für die letzte Auswertungsphase (Eloliste vom März 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl für die letzte Auswertungsphase (Eloliste vom März 2012), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom März 2012; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schaakvereniging Voerendaal

HMC Calder

De Stukkenjagers Tilburg

Accres Apeldoorn

S.O. Rotterdam

Utrecht

Schaakclub Groningen

Bussums Schaakgenootschap

Leidsch Schaakgenootschap

Hilversums Schaakgenootschap

Anmerkungen 

 Die Elo-Auswertung erfolgte in vier Phasen, nämlich separat für die 1. Runde, die 2. bis 4. Runde, für die 5. und 6. Runde und für die 7. bis 9. Runde.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Schach 2011
Schach 2012
Meesterklasse
Wikipedia:Liste